Parkes ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Parkes (1813–1890), englischer Metallurge und Erfinder
 Arthur Parkes (1897–?), englischer Fußballspieler
 Bessie Rayner Parkes (1829–1925), britische Frauenrechtlerin, Dichterin, Essayistin und Journalistin
 Broc Parkes (* 1981), australischer Motorradrennfahrer
 Edmund Alexander Parkes (1819–1876), britischer Mediziner
 Frank Kobina Parkes, ghanaischer Journalist und Autor
 Gregory Lawrence Parkes (* 1964), US-amerikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Saint Petersburg
 Hadleigh Parkes (* 1987), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Harry Smith Parkes (1828–1885), englischer Diplomat
 Henry Parkes (1815–1896), aus England stammender australischer Dichter und Politiker
 Irving Parkes (1886–1964), kanadischer Leichtathlet
 John Parkes, australischer anglikanischer Bischof
 Kenneth Carroll Parkes (1922–2007), US-amerikanischer Ornithologe
 Malcolm Beckwith Parkes (1930–2013), britischer Paläograph und Mittellateiner
 Mike Parkes (1931–1977), britischer Autorennfahrer und Ingenieur
 Nadia Parkes (* 1995), britische Schauspielerin
 Nii Ayikwei Parkes (* 1974), ghanaischer Schriftsteller und Künstler
 Phil Parkes (* 1950), englischer Fußballspieler
 Phil Parkes (Fußballspieler, 1947) (* 1947), englischer Fußballspieler
 Rupert Parkes (* 1971), Geburtsname von Photek, britischer Drum-and-Bass-Musiker
 Shaun Parkes (* 1973), britischer Schauspieler
 Stephen Parkes (* 1965), US-amerikanischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Savannah
 Trevor Parkes (* 1991), kanadischer Eishockeyspieler
 Walter F. Parkes (eigentlich Walter Fishman), US-amerikanischer Filmproduzent

Siehe auch:
 Parkes (New South Wales), eine Kleinstadt in Australien
 Parkes-Observatorium, ein Radioobservatorium in Australien
 Parkes-Verfahren
 Parks